De Coupe de la Ligue 1997/98 was de vierde editie van dit Franse voetbalbekertoernooi, dat werd georganiseerd door de LFP, de betaaldvoetbalsectie van de Franse voetbalbond (FFF). Aan het toernooi namen de 40 clubs uit de Ligue 1 en Ligue 2 deel plus vier clubs uit de Championnat National. 

Het bekertoernooi begon op 11 november 1997 en eindigde op 4 april 1998 met de finale in het Stade de France in Saint-Denis, een voorstadje van de hoofdstad Parijs. Paris Saint-Germain versloeg Girondins de Bordeaux na strafschoppen in de eindstrijd, en plaatste zich daardoor voor de strijd om de UEFA Cup 1998/99. PSG won de beker voor de tweede keer in de clubgeschiedenis.

Schema

Zie ook
Frans voetbalkampioenschap 1997/98
Coupe de France 1997/98

1998
Bekervoetbal 1997/98